Японская соккер-лига 1968 — 4-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Ёкояма, Кэндзо
Катаяма, Хироси
Миямото, Масакацу
Камата, Мицуо
Оги, Аритацу
Ямагути, Ёситада
Яэгаси, Сигэо
Миямото, Тэруки
Сугияма, Рюити
Камамото, Кунисигэ
Ватанабэ, Масаси

Ссылки
RSSSF 

Япония
1968
Спорт в Японии в 1968 году